Nazarovo kan avse:

Nazarovo, Krasnojarsk kraj – ort i Krasnojarsk kraj, Ryssland.
Nazarovo, Jaroslavl oblast – samhälle i Jaroslavl oblast, Ryssland.